Никонцы — название населённых пунктов:

 Никонцы — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.
 Никонцы — село в Сумском районе Сумской области Украины.